Zhang Xin est le nom de plusieurs personnalités chinoises :
Zhang Xin (née en 1954), auteure chinoise
Zhang Xin (née en 1965), femme d'affaires chinoise, fondatrice du promoteur Soho China.
Zhang Xin (née en 1985), championne de ski acrobatique
Zhang Xin (née en 1983), athlète en saut en longueur
Zhang Xin (née en 1988), skateboardeuse chinoise